Горбе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Горбенко Анатолій Григорович (1921—1995) — український театрознавець, театральний критик, педагог, професор, кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України.
 Горбенко Анатолій Олександрович  (* 1944) — український живописець, заслужений художник України, кавалер ордена За заслуги".
 Горбенко Андрій Степанович (1971—2015) — сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Артем Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Артемій Вікторович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Владислав Олександрович — підполковник медичної служби ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Володимир Терентійович ( 1971) — український військовик, полковник.
 Горбенко Іван Іванович (1903—1985) — начальник Першого спецвідділу МВС СРСР, генерал-майор.
 Горбенко Іван Тихонович (1919—1944) — радянський військовик, командир окремого винищувального протитанкового артилерійського дивізіону, Герой Радянського Союзу.
 Горбенко Ігор Ігорович (1983—2014) — український спецпризначенець, підполковник групи «Альфа» СБУ (звання присвоєно посмертно).
 Горбенко Ігор Юрійович ( 1971) — російський хокеїст-нападник, нині тренер.
 Горбенко Леонід Петрович (1939—2010) — російський політичний діяч, перший всенародно обраний глава адміністрації (губернатор) Калінінградської області (1996—2000).
 Горбенко Мстислав Мстиславович ( 1947) — український альпініст, Заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон СРСР і України.
 Горбенко Олег Юрійович ( 1971) — російський хокеїст-захисник і тренер.
 Горбенко Роман Васильович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Олександр Олександрович (1992—2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Олександр Петрович (1938—2011) — український театральний режисер і педагог, заслужений артист УРСР (1972).
 Горбенко Руслан Олександрович ( 1979) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Горбенко Сергій Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбенко Святослав Сергійович (1994—2014) — український військовик, доброволець, вояк Добровольчого Українського корпусу «Правий сектор».

 Горбенко Галина Василівна (нар. 1961 р.) — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка
 Горбенко Галина Петрівна ( 1960 р.) — український біофізик, доктор фізико-математичних наук (2000), професор (2007).
 Горбенко Катерина Анатоліївна ( 1952) — українська радянська діячка, депутат ВР УРСР 9-го скликання.
 Горбенко Любов Іванівна ( 1946) — українська поетеса.
 Горбенко Наталія Арсентіївна ( 1955) — народний депутат України 5-го скликання.
 Горбенко Наталія Вітольдівна ( 1970) — радянська, українська та англійська фігуристка.
 Горбенко Світлана Сергіївна (* 1985) — майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка Європи, чемпіонка України, призерка чемпіонату Світу, учасниця Паралімпійських Ігор 2004 року, бронзова призерка ХІІІ-х Паралімпійських Ігор 2008 року.
 Горбенко Фатіма Мстиславівна ( 1987) — українська актриса театру і кіно.

Примітки 

Українські прізвища